

Maistre 

 Casimir Maistre (1877-1957), géographe, explorateur en Afrique, et directeur de manufacture ;
 Élisabet Maistre (1977-), musicienne et chanteuse française ;
 Étienne Maistre (1815-1884), ecclésiastique et écrivain religieux français ;
 François Maistre (1925-2016), acteur français de cinéma et de télévision ;
 Paul Maistre (1858-1922), Saint-Cyrien, général de division français ;
 Roch-Olivier Maistre (1955-), haut fonctionnaire français, président du CSA.

de Maistre 
de Maistre est un nom qui est porté par des familles distinctes :
 Joseph de Maistre
 Familles de Maistre

Le Maistre 

 Antoine Le Maistre (1608-1658), avocat, puis solitaire de Port-Royal.
 Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684), frère du précédent, prêtre de Port-Royal, théologien janséniste et humaniste français ;
 François-Marie le Maistre de La Garlaye (1700-1776), religieux catholique français, évêque de Clermont ;
 Frank Le Maistre (1910-2002), auteur et linguiste normand.
   (1570-1632), humaniste, médecin de Henri IV et de Louis XIII.

Lemaistre 

 Adrien François Lemaistre (1783-1853), homme politique français ;
 Jean Lemaistre (1862-1951), homme politique français.

Maistret 

 Laurent Maistret (1982-), mannequin, danseur, sportif et animateur de télévision français.